Jens Kreutzmann ist der Name folgender Personen:
* Jens Kreutzmann (Maler) (1828–1899), grönländisch-dänischer Maler, Erzähler und Kaufmann
 Jens Kreutzmann (Richter) (1925–2003), grönländischer Fischereibiologe, Museumsleiter und Richter